Amreli (district), een district van de Indiase staat Gujarat
 Amreli (stad), een stad in het Indiase district Amreli